Campestre ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Campestre (Alagoas), Gemeinde im Bundesstaat Alagoas
 Campestre (Minas Gerais), Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais
 Campestre da Serra, Gemeinde im Bundesstaat Rio Grande do Sul
 Campestre de Goiás, Gemeinde im Bundesstaat Goiás
 Campestre do Maranhão, Gemeinde im Bundesstaat Maranhão